Louis Kahn peut désigner :
 Louis Kahn (1895-1967), un ingénieur général français ;
 Louis Kahn (1901-1974), un architecte américain.